Короли — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Короли — упразднённая деревня в Поставском районе Витебской области.
 Короли — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Короли — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Короли — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
Короли — село в Октябрьском районе Амурской области.
Короли — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Короли — хутор в Фроловском районе Волгоградской области.
 Короли — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Короли — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Короли — деревня в Далматовском районе Курганской области.
 Короли — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Короли — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.

См. также 
 Король (значения)
 Кароли
 Карали